Sant'Elena (Padua), een gemeente in de Italiaanse provincie Padua
Sant'Elena (Silea), een plaats in de Italiaanse gemeente Silea
Sant'Elena Sannita, een gemeente in de Italiaanse provincie Isernia (regio Molise)

Zie ook
 Santa Elena (doorverwijspagina)
 Santa Helena (doorverwijspagina)